Otsjakovo (metrostation Moskou) - metrostation in onderstaande wijk
 Otsjakovo-Matvejevskoje - wijk in Moskou